Příjmení Grigorovič nosí více osob:

 George Grigorovič (1871–1950), bukovinský politik
 Ivan Konstantinovič Grigorovič (1853–1930), ruský admirál, poslední ministr ruského námořnictva 
 Dmitrij Pavlovič Grigorovič (1883 –1938), ruský konstruktér letadel
 Dmitrij Vasiljevič Grigorovič  (1822–1900), ruský spisovatel a umělecký kritik
 Viktor Ivanovič Grigorovič (1815–1876), ukrajinský slavista, filolog a cestovatel